Мезі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 23 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 163 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 436,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мезі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мезі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена